Усть-Муны́ — село в Майминском районе Республики Алтай, административный центр Усть-Мунинского сельского поселения.

География 

Расположено к юго-западу от Горно-Алтайска, на реке Катуни, у устья реки Муны. Выше него по Катуни расположен Мунинский порог.  Расстояние до Горно-Алтайска: 60 км. Окрестности Усть-Муны являются зоной активного развития гостиничного и туристического бизнеса.

История 
Село основано в 1876 году. В советский период долгое время входило в состав Манжерокского сельского совета. В 1973 году он был разукрупнен и образован отдельный Усть-Мунинский сельский совет . В его состав входил посёлок Озёрное, но в 1999 г. был передан в состав Манжерокской сельской администрации.

Население

Образование 
Средняя общеобразовательная школа.

Люди, связанные с селом 
В Усть-Мунах в детстве (до 1929 года) вместе с отцом бывал будущий геолог, инженер-изыскатель Южсиба Александр Кошурников. В память об этом сооружен памятник.

Примечания 

Населённые пункты Майминского района